Vitrolles ist der Name von Gemeinden in Frankreich:

 Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
 Vitrolles (Hautes-Alpes)
 Vitrolles-en-Lubéron

Personen:
 Baron de Vitrolles, Eugène-François-Auguste d'Arnaud, französischer Staatsmann